Dutroux peut désigner :
 l'affaire Dutroux, affaire criminelle belge qui a eu lieu dans les années 1990 ;

 Marc Dutroux (1956-), criminel belge, principal protagoniste de cette affaire, condamné à la prison à perpétuité  ;
 Michelle Martin (1960-), épouse de Marc Dutroux de 1988 à 2004, également condamnée dans le cadre de cette affaire.
Patronyme français